Визенгрунд или Лу́койце (; ) — коммуна в Германии, в земле Бранденбург.

Входит в состав района Шпре-Найсе. Подчиняется управлению Дёберн-Ланд. Население составляет 1516 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 50,08 км². Официальный код — 12 0 71 414.

Населённые пункты 
Коммуна подразделяется на 8 сельских округов:

 Дубрау (Дубрава)
 Гари (Гарей)
 Гозда I (Гозд)
 Ете (Яты)
 Клинге (Клинка)
 Маттендорф (Матыйойце)
 Требендорф (Требейце)
 Шмарзо (Смаржов)

Население 
В настоящее время деревня входит в состав культурно-территориальной автономии «Лужицкая поселенческая область», на территории которой действуют законодательные акты земель Саксонии и Бранденбурга, содействующие сохранению лужицких языков и культуры лужичан.

Примечания

Ссылки 

Города Бранденбурга
Населённые пункты Лужицкой поселенческой области
Населённые пункты Нижней Лужицы